Nelson Rodríguez Serna, ciclista colombiano (1965)
Nelson Rodríguez Chitiva, ciclista colombiano (1969)
Nelson Rodríguez, arbitro di calcio venezuelano
Nelson Rodríguez, attore